Le Favril (Eure) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Le Favril (Eure-et-Loir) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Le Favril (Nord) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais